LIH steht für:

 den IATA-Code des  Flughafens Lihue bei Līhuʻe auf der Insel Kauaʻi im US-Bundesstaat Hawaii

LiH steht für:

 Lithiumhydrid, eine chemische Verbindung von Lithium und Wasserstoff

lih steht für:
 die Kennzeichnung von Lihir, der Sprache der Bevölkerung der Lihir-Inseln in der Norm ISO 639-3 

Lih ist der Familienname folgender Personen:
 Lars T. Lih, Historiker und Musikwissenschaftler

LIH